Solvent als Substantiv bezeichnet:

 in der Chemie ein Lösungsmittel, siehe Solvens

solvent als Adjektiv bezeichnet:

 die Eigenschaft des Zustands der Zahlungsfähigkeit, siehe Solvenz
 die Eigenschaft eines lösenden Stoffes in der Chemie, siehe Solvens